La Pitahayita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Pitahayita, Culiacán, 
 La Pitahayita, Badiraguato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar